«Running Away» — третий сингл американской рок-группы Hoobastank с их одноименного альбома.

Чарты

Ссылки

Примечания 

Песни 2001 года
Песни Hoobastank
Песни на английском языке